Карлини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Алехандро Рикардо Карлини — аргентинский ученый, доктор наук, исследователь Антарктики; в его честь названа антарктическая исследовательская база. 
 Карлини, Бенедетта (1591—1661) — итальянская монахиня-лесбиянка.
  (1783—1862) — итальянский астроном, геодезист и метеоролог.
 Карлини, Джулио (1826—1887) — итальянский художник и фотограф.
 Карлини, Оресте (1823—1902) — итальянский композитор и дирижёр.
 Карлини, Паоло (1922—1979) — итальянский актёр.

Другое 
 Карлини — маленький ударный кратер в центральной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 Карлини — аргентинская антарктическая станция.